Гребенщи́к Ме́йера, или Тамари́ск Мейера () — кустарник; вид рода  семейства . Включён в Красную книгу Армении.

Ареал и среда обитания 
Прикаспийский вид. Распространён в Восточном Закавказье, Северном Иране и на западе Средней Азии, в России — в Северном Прикаспии, Калмыкии, Ставропольском крае, Дагестане.

Растёт, как правило, на солонцеватых песках на берегах рек, реже на глинистых засолённых почвах.

Ботаническое описание 
Кустарник высотой от 3 до 4 м. Кора красноватая.

Листья тупые, слегка загнутые, чешуевидные.

Соцветия — боковые (на прошлогодних ветвях), удлинённые (до 10 см) густые кисти. Цветки мелкие, розовые. Цветёт в мае.

Размножается семенами, семена быстро теряют всхожесть. Одревесневшие побеги способны к укоренению.

Охрана 
Включен в Красную Книгу Ростовской области.

Примечания

Ссылки 
 Описание вида в Красной Книге Ростовской области

Гребенщиковые
Флора Евразии
Таксоны растений, названные в честь людей